

Sigle 
 Opytnoe Konstruktorskoe Bjuro – ufficio sperimentale di progettazione dell'aviazione sovietica

Codici 
 OKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Orchid Beach di Fraser Island (Australia)
 okb – codice ISO 639-3 della lingua okobo